Antonio Morales puede referirse a:
 Antonio Morales (geógrafo) (n. 1815), político mexicano, diputado del estado de Sonora, geógrafo.
 Antonio Morales (director de cine) (n. 1977), director de cine español.
 Antonio Morales Barreto "Junior" (1943-2014) cantante hispano-filipino.
 Antonio Morales Méndez (n. 1956), político español.
 Antonio Morales Moya (1933-2015), historiador español.
 Antonio Morales de la Peña (n. 1971), político mexicano.
 Antonio Morales Riveira (n. 1955), periodista colombiano.
 Antonio Morales Souvirón (n. 1920), alcalde de la ciudad de Granada -España- durante la década de los años 1970.
 Juan Antonio Morales.